Edgar Moon era il campione del 1915, ma quest'anno non ha partecipato.

Algernon Kingscote ha battuto in finale 6–4, 6–0, 6–3 Eric Pockley.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1919